Сорокотязька сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Сорокотязька сільська рада — Черкаська область, Жашківський район